Stopka (pedunculus) je stonek posledního řádu nesoucí květ nebo plod, vyrůstající z úžlabí listenu. U květenství vyrůstají nečlánkované květní stopky v úžlabí listenu, vyrůstajícího z vřetene květenství.

U vyšších hub (makromycetů) je termín stopka používaný pro specifický tenký typ třeně, který mají především některé druhy vřeckovýtrusných hub.

Literatura 
 Reisenauer, Roman, ed. et al.: Co je co? (1): příručka pro každý den. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Pressfoto - vydavatelství ČTK, 1982–1984.

Externí odkazy 
 

Morfologie rostlin